Кампо де Тиро има више значења:

 Кампо де Тиро (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Кампо де Тиро, Казадорес (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кампо де Тиро (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Кампо де Тиро (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Кампо де Тиро (Сан Антонио де ла Кал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кампо де Тиро (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику